Кирпал Сингх Джи Махарадж (, 6 февраля 1894, Пенджаб (Британская Индия), совр. Пакистан — 21 августа 1974, Индия) — писатель, йогин, , общественный деятель Индии, духовный лидер Сант Мат. Экс-президент Мирового Содружества Религий. Сант Кирпал Сингх Махарадж Джи также считается духовным преемником учения сурат-шабд-йоги и сант мат.

Биография 
Кирпал («сострадающий», «милостивый», «любящий») Сингх родился 6 февраля 1894 года в простой сикхской семье, жившей в деревне Равалпинди, что в предместье города Сайад-Казран. Пал («друг»), как звал его отец, будучи еще ребенком, отличался от своих сверстников и детей постарше, он с раннего детства проявлял интерес к священным Писаниям, и в отличие от других членов семьи, был вегетарианцем. Посещал христианскую миссионерскую школу в Пешаваре и был любимцем учителей. Благодаря своей любви к книгам, обладал обширными знаниями. Завершив академическое образование Кирпал Сингх устроился на службу в Индийское правительство и женился. Кирпал Сингх начал усердно изучать эзотерическую, философскую, йогическую и религиозную литературу. Но изучение святых писаний различных религий и записей святых и праведников на английском, урду, хинди, персидском и панджаби приносило ему лишь призрачное удовлетворение. После долгих поисков истинного Гуру в 1924 году Кирпал Сингх встречается в городе Беас со своим Учителем Бабой Саван Сингхом, который учил, что последователи всех религий должны жить в мире и гармонии, потому что цель и основополагающие учения во всех религиях одни: любовь к Богу и своему ближнему. Кирпал Сингх и принимает от него посвящение в сурат-шабд-йогуи в течение 24 лет Кирпал Сингх совмещает духовное ученичество с обязанностями главы семьи, требованиями своего высокого должностного поста с сотнями людей в подчинении и бескорыстной помощью нуждающимся в ней людям. В 1946 году, оставив государственную службу, Кирпал Сингх вышел на пенсию и полностью посвятил себя божественным делам, порученным ему Саван Сингхом. В 1948 году умирает Баба Саван Сингх и Кирпал Сингх в расстройстве уезжает в Гималаи. В том же году Сант Кирпал Сингх основал Рухани Сатсанг. В 1951 году на свою пенсию он покупает участок на окраине Дели, где выстраивает Саван Ашрам, названный так в честь своего учителя. В 1958 г. Кирпал Сингх был избран президентом Всемирного общества религий. В 1962 г. христиане удостоили Сант Кирпала Сингха награды-ордена Святого Иоанна. Кирпал Сингх был первым нехристианином, получившим этот орден.

Зарубежные поездки 
Сант Кирпал Сингх трижды посетил США, Европу и Латинскую Америку (1955, 1963—1964 и 1972 гг.), каждое его путешествие длилось от четырех до шести месяцев.

В 1955 году он отправился в свою первую зарубежную поездку, проведя несколько месяцев в Европе и Соединенных Штатах. С легкостью и простотой объяснял он глубокие принципы духовного пробуждения в соответствии с различными религиозными верованиями. В результате этой поездки под его руководством сотни европейцев приобщились к медитации и этике жизни. Благодаря универсальности своего учения, в 1957 году Сант Кирпал Сингх был единогласно избран на должность Президента Мирового Содружества Религий, на котором он оставался 15 лет проведя четыре Всемирные Конференции.

В 1963 году он совершил свою вторую поездку по миру и, в связи со своей должностью президента МСР, встречался со многими религиозными и национальными лидерами, включая Папу Павла VI, Патриарха Восточной Православной церкви, и многими королевскими и государственными лицами.

26 августа 1972 года Сант Кирпал Сингх отправился в свою третью и последнюю поездку по миру и был встречен огромными толпами людей. Он опять посетил многие города Европы и Америки. Поездка завершилась 31-го декабря в Риме.

В Индии, а также во время заграничных путешествий Сант Кирпал Сингху были присвоены
многочисленные почетные звания в знак признания его заслуг в области
духовного возрождения человечества. Кирпал Сингх стал первым не христианином, удостоившимся чести быть награждённым древним рыцарским орденом Св. Иоанна Иерусалимского (Рыцарей Мальтийского ордена).

Учение 
Сант Кирпал Сингх учил единству всех религий и неотъемлемому праву человека достигать самопознания и знания Бога. Кирпал Сингх не исповедовал новую веру. Кирпал Сингх много лет уделил сравнительному изучению религий. Получив теоретические и практические знания в духовных занятиях, он дал ключ к пониманию верной трактовки святых писаний, часто сокрытых под старинными терминами. В своих книгах он провел сравнительное изучение и продемонстрировал общую суть всех религий, приводя цитаты мудрецов и пророков, святых и мастеров всех эпох. Он сумел разъяснить сущность учения на Западе представив духовность, как науку, как эксперимент, производимый в лаборатории человеческого тела.

Публичная деятельность 
 В 1948 году Сант Кирпал Сингх основал Рухани Сатсанг.
 В 1951 году построил Саван Ашрам в Дели.
 Сант Кирпал Сингх трижды посетил США, Европу и Латинскую Америку (1955, 1963—1964 и 1972 гг.)
 В течение 15 лет Сант Кирпал Сингх занимал пост президента Мирового Братства Религий (МБР) и созвал четыре конференции этого общества: три в Дели (1957, 1965, 1970) и одну в Калькутте (1960). Он сам выполнял всю работу по организации и проведению конференций. Представители основных религий и сект Запада и Востока на различных конференциях МБР стремились развить более гармоничные отношения между религиями и глубже понять их общую цель обращения интереса и внимания человечества к Богу.
 В 1974 году организовал созыв Всемирной Конференции Единства Человека. Приглашения были разосланы духовным и правительственным лидерам Индии и всего мира. На Конференции присутствовало две тысячи официальных представителей и около пятидесяти тысяч участников. Среди выдающихся гостей, были Почтенный Нитидацу Фудзии — лидер буддистов Японии, Пир Вилайат Инайат Хан — глава Международного Ордена суфистов, йогины Бхайан и Ачарйа Шри Тулси Джи, Архиепископ Аджело Фернандес из Дели, Премьер-министр (г-жа Индира Ганди), вице-президент, министр обороны и министр иностранных дел Индии, а также многие другие.
 12 апреля 1974 года прошла конференции Национального Единства в Кумбха Мела (Хардвар) под руководством Сант Кирпал Сингха и с участием большого числа мудрецов и духовных людей, обещавших совместно трудиться над устранением религиозных споров и улучшением экономического положения бедноты Индии.
 В 1974 году по приглашению Правительства Индии, Сант Кирпал Сингх обратился к членам Лок Сабхи. Впервые в истории духовный лидер был приглашен выступить перед парламентом.

Линия преемственности СУРАТ ШАБД ЙОГИ 
От учителю к ученику

Учения сурат-шабд-йоги и сант мат согласно списку составленному Сант Кирпал Сингхом.

 Сант Кабир Сахиб
 Гуру Нанак
 Гуру Ангад
 Гуру Амар Дас
 Гуру Рам Дас
 Гуру Арджан Дев
 Гуру Хар Гобинд
 Гуру Хар Рай
 Гуру Хар Кришан
 Гуру Тегх Бахадур
 Гуру Гобинд Сингх
 Ратнагар Рао Джи
 Сант Тулси Сахиб
 Свами Джи Махараджи
 Джаймал Сингх
 Хазур Баба Саван Сингх
 Сант Кирпал Сингх

Сант Кирпал Сингх не оставил после себя официального преемника

Заявление Сант Кирпал Сингха в 1963 году в США:  «КТО БЫ НИ ПОЯВИЛСЯ В БУДУЩЕМ, Я ГОВОРЮ ВАМ СОВЕРШЕННО ОКОНЧАТЕЛЬНО, ЧТО ОН НЕ БУДЕТ ИЗ ЧЛЕНОВ МОЕЙ СЕМЬИ.»  Оригинал документа - Сат Сандеш (Sat Sandesh) Официальный журнал Мастера

Произведения 
Сант Кирпал Сингх написал большое количество книг, посвященных духовности. Его работа была высоко оценена религиозными, гражданскими и политическими лидерами. Его книги были переведены на хинди, урду, французский, немецкий, испанский, греческий, русский и др. Все книги находятся в свободном доступе и на них не распространяется авторское право.

Автор книг:
 Венец жизни. Исследование по йоге
 Великий святой Баба Джаймал Сингх. Его жизнь и учение
 Духовность — что это такое?
 Колесо жизни
 Секрет смерти
 Утренние беседы
 Сурат шабд йога

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Сант Кирпала Сингха
 Школа духовности

Йогины
Религиозные деятели Индии